St. Stephen (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 St. Stephen (New Brunswick), een plaats in de Canadese provincie New Brunswick
 St. Stephen (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina